LLR peut faire référence à :
 l'aéroport de Little River en Californie selon le code de la FAA ;
 l’abréviation de Lunar Laser Ranging, une expérience de mesure de la distance Terre-Lune utilisant un des réflecteurs lunaires placés à la surface de la Lune ;
 l'abréviation de Laboratoire Leprince-Ringuet, un des laboratoires de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) à l'École polytechnique à Palaiseau, nommé ainsi en hommage à son fondateur et premier directeur, Louis Leprince-Ringuet ;

voir aussi 
  Mo 81 LLR, mortier de 81 mm léger long renforcé modèle F1 de l'Armée française.

Notes et références